Грайлинг () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен. Население составляет 1415 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 7,65 км². Официальный код — 09 1 73 127. Основана в 1818 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии